Woodruff House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Woodruff House (Connecticut), ID-Nr. 88003097
 Woodruff House (New Jersey), ID-Nr. 78001800
 Woodruff House (New York), ID-Nr. 96000156